El Campionat del món d'escacs de 1993 es va disputar entre el 1990 i el 1993. Fou un dels més controvertits de la història, ja que el Campió del món regnant, Garri Kaspàrov, i l'aspirant oficial Nigel Short, varen trencar amb la FIDE, i van decidir disputar el títol sota els auspicis de la nova Professional Chess Association. En resposta, la FIDE va desposseir en Kaspàrov del títol, i va decidir que el títol es disputés en un matx entre el finalista i el semifinalista del cicle de Candidats, que havien estat elimints per en Short: Anatoli Kàrpov i Jan Timman.

Els matxs finals foren guanyats per Kaspàrov i Kàrpov respectivament. Per primer cop en la història, hi havia dos Campionats del món rivals, una situació que va persistir fins al .

Fase de classificació 
Els quatre millors classificats del cicle de Candidats de 1988-90 - Kàrpov, Timman, Iussúpov i Speelman - van entrar directament en aquest nou cicle de Candidats. Van trobar-se amb els 11 millors classificats de l'Interzonal, que es va disputar com un torneig per sistema suís a 64 jugadors.

Aquests 15 jugadors varen disputar una sèrie de matxs de Candidats. En els matxs, en cas d'empat en acabar les partides previstes, es jugarien parells de partides ràpides fins que un jugador trenqués l'empat.

Els matxs de vuitens de final (al millor de 8 partides) es van celebrar el gener-febrer de 1991 a Sarajevo (Timman-Hübner, Guélfand-Nikolic), Wijk aan Zee (Dolmatov-Iussúpov, Kortxnoi-Sax), Riga (Ivantxuk-Yudasin), Londres (Speelman-Short) i Madras (Dréiev-Anand), els matxs de quarts de final (també al millor de vuit partides), a Brussel·les el juliol de 1991, les semifinals (al millor de deu partides), a Linares l'abril de 1992, i la final de candidats es disputà a El Escorial el gener de 1993.

Matx final dictaminat per la FIDE 
Després de la deserció de Kaspàrov i Short, la FIDE va programar una final que es disputà entre el 6 d'octubre i l'1 de desembre de 1993, entre Timman i Kàrpov. El matx es disputà al millor de vint-i-quatre partides, en diverses ciutats dels Països Baixos: Zwolle, Arnhem i Amsterdam, i després a Jakarta, a Indonèsia.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Final del Campionat del món d'escacs de la FIDE de 1993
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !!20 !! 21 !! Punts 
|-
| align=left |  Jan Timman 
| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ || 8½ 
|-
| align=left |  Anatoli Kàrpov 
|style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 12 ½ 
|}

En Kàrpov s'imposà 12½ - 8½ (+6 -2 =13)

Referències 

1993 FIDE
Escacs
Competicions d'escacs als Països Baixos
Indonesia
Escacs al 1993